Поку () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 
 Поку, Лоран (1947—2016) — ивуарийский футболист.
 Поку, Эрнест (род. 2004) — нидерландский футболист.